Tired Mountain – montagna dell'Alaska, negli Stati Uniti d'America
 Tired – singolo dei Liquido del 2000
 Tired – extended play dei Monkey Majik del 2002
 Tired – singolo degli Stone Sour del 2013
 Tired – singolo di Alan Walker del 2017